John Linnell, een Engels kunstschilder (1792 - 1882)
John Linnell, een Amerikaans musicus (1959)